Темс:

 Темс — город в юго-западной части полуострова Коромандел острова Северный (Новая Зеландия).
 Темс — небольшая река в США в штате Коннектикут.
 Темс — река на юго-западе провинции Онтарио (Канада).

См. также 
 Темза (значения)